Немцо́в () — русская фамилия, образованная от прозвища Немец (в XV—XVI веках так называли выходцев из Западной Европы, не только из Германии). Распространена также среди евреев (главным образом на территории современной Белоруссии, варианты — Немцер и Немцович).

Немцов

А 
 Немцов, Александр Викентьевич (род. 1933) — ведущий российский эксперт в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики.
 Немцов, Андрей Васильевич (1894—1956) — советский шахматный композитор; мастер спорта СССР по шахматной композиции (1954).

Б 
 Немцов, Борис Ефимович (1959—2015) — российский политический, государственный и общественный деятель.

В 
 Немцов, Владимир Иванович (1907—1993) — русский советский писатель-фантаст, изобретатель, популяризатор науки, публицист.

Г 
 Немцов, Георгий (в монашестве Григорий; 1828—1898) — епископ Болгарской православной церкви.
 Немцов, Григорий Владимирович (1948—2010) — советско-латышский общественный, политический и государственный деятель.

И 
 Немцов, Иван (1665—1747) — русский кораблестроитель петровского времени, галерный мастер.

М 
 Немцов, Максим Владимирович (род. 1963) — переводчик, редактор, деятель Рунета.
 Немцов, Марк Семёнович (1900—1997) — советский химик-органик, технолог, доктор химических наук.

Н

П 
 Немцов, Павел Николаевич (1971—1995) — российский танкист, Герой Российской Федерации.

Я 
 Немцов, Яков Григорьевич (Яша; род. 1963) — российско-германский пианист и музыковед.



См. также 
 Немцов (фильм)
 Немцов мост
 Немцев

Примечания